Преображенский скит Данилова мужского ставропигиального монастыря г. Москвы — мужской монастырь близ села Ланьшино и деревни Подмоклово Серпуховского района Московской области. Основан в 2008 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. На 2019 года братия скита состояла из 5 человек: игумена Кронида, иеромонаха Пантелеимона, монаха Спиридона, и послушников Марка и Павла.

Храмы  
 Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского - домовый. Богослужения в скиту закрытые, вход для женщин на них строго воспрещен.

Реквизиты  
 Адрес: 142200, Московская область, Серпуховский р-н, Подмоклово, Свято-Преображенский скит
 Телефон: +7 (496) 775-8228
 Сайт: http://преображенский-скит.рф/ 
 Настоятель: игумен Феогност

Сноски 

Монастыри Московской области